Химнастика:
 «Химнастика» — испанский футбольный клуб из города Торрелавега.
 «Химнастика Сеговиана» — испанский футбольный клуб из города Сеговия.

См. также 
 «Химнастик» — испанский футбольный клуб из города Таррагона.